Domagoj Bošnjak – cestista croato
 Ivan Bošnjak – ex calciatore croato
 Matea Bošnjak – calciatrice tedesca naturalizzata croata
 Predrag Bošnjak – calciatore serbo naturalizzato ungherese
 Spomenko Bošnjak – ex calciatore bosniaco